The Black Stallion bezeichnet:

 The Black Stallion, Jugendbuch von Walter Farley, siehe Blitz, der schwarze Hengst
 The Black Stallion, Spielfilm von Carroll Ballard (1979), siehe Der schwarze Hengst
 The Black Stallion, Familienserie (1990–1993), siehe Black, der schwarze Blitz